Лев Сергеевич Амбиндер (род. 9 августа 1944 года, Казань, Татарская АССР) — советский и российский журналист, с 2009 года член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, президент благотворительных фондов «Русфонд», «Помощь». Лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса». Автор нескольких книг публицистики, лауреат ряда журналистских и общественных премий СССР и России.

Биография 
Родился в Казани, в семье металлурга, там же начал свой трудовой путь.

С сентября 1963 года по ноябрь 1966 года служил в Группе советских войск в Германии.

После службы в армии поступил в Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина на факультет «Журналистика».

По окончании обучения с 1970 года работал в газетах «Кузбасс», «Строительная газета», «Рабочая трибуна». Стаж работы в медиаиндустрии насчитывает 50 лет.

В 1991 году Лев Сергеевич пришел в Издательский дом «Коммерсантъ».

А в 1996 году по инициативе главы «Коммерсанта» Владимира Яковлева начался благотворительный проект — Российский фонд помощи. Работа была поручена руководителю отдела писем Льву Амбиндеру. Все начиналось как журналистский прием: редакция получает письма отчаявшихся людей с просьбами о помощи, проверяет их достоверность, собирает необходимые справки и публикует письма, призывая читателей оказать финансовую (или другую) поддержку автору письма. Первые такие обращения были опубликованы в журнале «Домовой» и в газете «Коммерсант».

В 2000 году Российский фонд помощи зарегистрирован в Минюсте РФ в качестве благотворительного фонда «Помощь».

В 2009 году Минюст РФ зарегистрировал Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам Русфонд (БФ Русфонд). Лев Амбиндер является соучредителем и президентом обоих фондов. Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий. Девиз Русфонда — «Помогаем помогать». По замыслу Л. С. Амбиндера фонд является открытой информационной площадкой и инструментом прямого взаимодействия между людьми, нуждающимися в помощи, и людьми, желающими оказать такую помощь.

За время работы создана уникальная модель адресного журналистского фандрайзинга. Фандрайзинговая народная благотворительность как отрасль в России во многом создана Львом Амбиндером, его идеями и энергией. Он автор большинства отраслевых фандрайзинговых технологий, применяемых сегодня благотворительными фондами. Им сформулированы принципы журналистского фандрайзинга и оказания адресной помощи в рамках совместных программ с российскими клиниками-партнерами; организация эффективной обратной связи с каждым жертвователем, совместное с государственными и частными клиниками развитие целевых программ помощи детям, например, с ДЦП, кардиопатологиями, карциномой, орфанными заболеваниями, пороками позвоночника, косолапостью и т. д.

По инициативе Л. С. Амбиндера в 2013 году стартовала самая масштабная на сегодня программа Русфонда — создание Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО—исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

15 января 2020 года был включён в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

Семья 
Жена — Надежда Константиновна Амбиндер (род. 9 декабря 1946)
 Сын — Алексей Львович Амбиндер (род. 22 марта 1970)
 Невестка — Ирина Амбиндер
 Внук — Максим Алексеевич Амбиндер (род. 11 августа 1997)
 Внучка — Полина Алексеевна Амбиндер (род. 22 февраля 2005)
 Сын — Сергей Львович Амбиндер (род. 6 апреля 1975) — дизайнер, арт-директор благотворительного фонда «Русфонд».
 Невестка — Наталия Мурашкевич
 Внучка — София Сергеевна Амбиндер (род. февраль 2013).

Награды 
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности (2018)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (12 ноября 2019 года) — за активную благотворительную деятельность
 Благодарственное письмо Президента РФ В. В. Путина Л. С. Амбиндеру за плодотворную деятельность в сфере защиты прав человека и развития гражданского общества (2018)
 Лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиабизнеса» (2014)
 Почётная грамота Министерства связи и массовых коммуникаций за высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный труд (2014)
 Лауреат премии «Человек года — 5768/2008» Федерации еврейских общин России (2002)
 Почетный знак «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности (2001)
 Лауреат Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» (2001)
 Лауреат «Премии Кузбасса» (1986)

Примечания

Ссылки 
 Блог на сайте СПЧ
 Блог на радиостанции «Эхо Москвы»

Благотворители России
Члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Лауреаты Государственной премии РФ в области благотворительной деятельности
Медиаменеджеры
Русфонд